Bunium flexuosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Felix de Silva Avellar Brotero. Bunium flexuosum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
flexuosum